Вестланд (Нидерланды)
 Вестланд (Норвегия)

См. также 
 Уэстленд (значения)